Willstätter ist der Familienname folgender Personen:

 Leopold Willstätter (1851–1902), deutscher Bankier
 Richard Willstätter (1872–1942), deutscher Chemiker und Nobelpreisträger für Chemie